L'edizione 1974 della Pervaja Liga fu la 35ª della seconda serie del Campionato sovietico di calcio; vide la vittoria finale del Lokomotiv Mosca.

Stagione

Novità
Il numero di squadre rimase stabile a venti, con le promosse Čornomorec' e Nistru Chișinău e le retrocesse Metalist,  Şaxter Qarağandı e Alga Frunze, sostituite dalle retrocesse Dinamo Minsk e SKA Rostov oltre che dalle neopromosse Uralmaš, Kuban' e Tavrija Sinferopoli.

Formula
Come nella passata edizione il campionato fu organizzato in un girone unico: le venti partecipanti si incontravano in gare di andata e ritorno, per un totale di 40 incontri per squadra. Si tornò ad usare il sistema di attribuzione dei punteggi classico: erano previsti due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta, senza i tiri di rigore. Come nella precedente stagione venivano promossi in Vysšaja Liga le prime due classificate, mentre, a differenza della precedente stagione, erano retrocesse in Vtoraja Liga le ultime tre classificate.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Lokomotiv Mosca' e SKA Rostov promossi in Vysšaja Liga 1975.
Stroitel' Aşgabat, Metallurg Lipeck' e Tekstilščik Ivanovo retrocessi in Vtoraja Liga 1975.

Risultati

Voci correlate
Vysšaja Liga 1974
Kubok SSSR 1974

Collegamenti esterni

Calcio nel 1974
1974